Humberto de Campos - jornalista, político e escritor brasileiro
 Humberto de Campos (Maranhão) - município brasileiro
 Humberto de Campos (espírito)

Desambiguação